Kukiz – polskie nazwisko.

Ludzie noszący nazwisko Kukiz 
 Paweł Kukiz (ur. 1963) – polityk, wokalista, były lider zespołu Piersi, aktor
 Tadeusz Kukiz (1932–2015) – lekarz, działacz kresowy, ojciec Pawła
 Zbigniew Kukiz (1919–2002) – działacz społeczny

Zobacz też 
 Kukiz’15 – ruch polityczny
 Kukiz i Piersi – zespół muzyczny
 Borysewicz & Kukiz – album muzyczny Pawła Kukiza i Jana Borysewicza
 Kukizów – wieś na Ukrainie